Brinkmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Henner Brinkmann
 Wilhelm Brinkmann

Robotskapade auktorsförkortningar